

Patronyme 
 Detlef Sierck, réalisateur et scénariste ;
 Frédéric de Sierck, évêque d'Utrecht de 1317 à 1322 ;
 Jean de Sierck, quarantième évêque d'Utrecht et cinquante-troisième évêque de Toul ;
 Jacques de Sierck, archevêque de Trèves et archichancelier de l’empereur Frédéric III.

Toponyme 
 Sierck-les-Bains, anciennement Sierck-sur-Moselle, commune française du département de la Moselle ;
 Haute-Sierck, ancienne commune française de la Moselle.

Divers 
 Canton de Sierck, ancienne division administrative de la Moselle ;
 Pays de Sierck, région naturelle du département de la Moselle ;
 Prévôté de Sierck, ancien territoire du duché de Lorraine puis des Trois-Évêchés.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France